Het seizoen 1999/00 van de Overgangsklasse hockey bij de dames had Groningen en Hurley als kampioenen. Zij promoveerden rechtstreeks naar de Hoofdklasse 2000/01. 

Overbos, Upward en Tilburg degradeerden rechtstreeks naar de Eerste klasse.

Eindstanden 
Na 22 speelronden waren de eindstanden:

(*) Vanwege de Vuurwerkramp Enschede werd besloten de wedstrijd SCHC-EHV af te lasten.
(**) MOP trok haar damesteam terug na één speelronde.

Hockey in 1999
Hockey in 2000
Overgangsklasse hockey